Э13 — опытный двухсекционный восьмиосный электровоз постоянного тока напряжения 3 кВ, тип — 13. Разрабатывался Тбилисским электровозостроительным заводом на базе ВЛ11 с унификацией узлов ВЛ15, кузов аналогичен ВЛ80СМ, при этом на кабине отсутствуют высоковольтные розетки. Всего в 1992-1993 годах на Тбилисском электровозостроительном заводе (Грузия) было построено 2 таких электровоза (№ 001 и 002), поступивших в Россию для эксплуатации на Свердловской железной дороге. На базе электровоза был создан другой электровоз 4Е1.

Примечания

Литература

Ссылки